Епархия Сан-Мигеля () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сан-Мигель, Аргентина. Епархия Сан-Мигеля входит в митрополию Буэнос-Айреса. Кафедральным собором епархии Сан-Мигеля является церковь святого Михаила Архангела.

История 
11 июля 1978 года Папа Римский Павел VI выпустил буллу «Tutius ut consuleretur», которой учредил епархию Сан-Мигеля, выделив её из епархии Сан-Мартина.

Ординарии епархии 
 епископ Орасио Альберто Боццоли (11.07.1978 — 19.01.1983), назначен архиепископом Тукумана;
 епископ Хосе Мануэль Лоренсо (26.11.1983 — 12.11.1994);
 епископ Абелардо Франсиско Сильва (12.11.1994 — 17.05.2000);
 епископ Хосе Луис Мольяган (17.05.2000 — 22.12.2005), назначен архиепископом Росарио;
 епископ Серхио Альфредо Феной (с 5 декабря 2006 года).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Tutius ut consuleretur, AAS 70 (1978), стр. 448

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Сан-Мигеля 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.com 
 Информация на сайте Agencia Informativa Católica Argentina (AICA)  

Католические епархии Аргентины